Aszódi kommun (ungerska: Aszódi kistérség) är en kommun i regionen Közép-Magyarország i provinsen Pest. Huvudorten i kommunen är Aszód.

Orter i Aszódi kommun